Erik Sviatchenko – calciatore danese, di origine ucraina
 Sergei Sviatchenko (Serhij Svjatčenko) – artista e pittore ucraino